Куманёв — русская фамилия.

Известные носители:
 Куманёв, Виктор Александрович (1931—1994) — советский историк, специалист по истории культуры, член-корреспондент РАН.
 Куманёв, Георгий Александрович (1931—2018) — советский и российский историк, специалист по истории Великой Отечественной войны, академик РАН.
 Куманёв, Павел Маркелович (1917—1943) — Герой Советского Союза.